La temporada 1960-61 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la tercera edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino. Participaron once equipos; España, Marruecos y Portugal debutaron. Israel y Suiza también se inscribieron por primera vez, pero se retiraron.

El Daugava Riga, campeón el año anterior, volvió a ganar la competición. En la final derrotó al Slovan Orbis Praga, el primer equipo checoslovaco en llegar a la final.

Resultados

1ª Fase previa
 (36-37, 44-32) Casablanca SC 80-69 Picadero JC
 (74-22, 70-17) Paris Université 144-39 Académica Coimbra

2ª Fase previa
 (38-39, 77-44) Akademika Varsovia 115-83 Rapid Bucarest
 El Akademik Sofia se clasificó por incomparecencia del Maccabi Tel Aviv
 El Casablanca SC se clasificó por incomparecencia del Paris Université
 El Slovan Orbis Praga se clasificó por incomparecencia del Schen Basket

Cuartos de final
 El Daugava Riga quedó exento en calidad de vigente campeón 
 (78-35, 71-49) USK Tartu 149-84 Chemie Halle
 (77-69, 60-67) Akademik Sofia 137-136 Akademika Varsovia
 (80-42, 56-26) Slovan Orbis Praga 136-68 Casablanca SC

Semifinales
 (73-49, 55-41) Daugava Riga 128-90 USK Tartu
 (66-72, 63-52) Slovan Orbis Praga 129-124 Akademik Sofia

Final
 (76-77, 72-37) Daugava Riga 148-110 Slovan Orbis Praga

Clasificación
   Daugava Riga

  Slovan Orbis Praga

  Akademik Sofia
  USK Tartu

  Akademika Varsovia
  Casablanca SC
  Chemie Halle

  Paris Université
  Rapid Bucarest

  Academica Coimbra
  Picadero JC

Referencias

Baloncesto en 1960
Baloncesto en 1961
Euroliga Femenina